

Wydarzenia 

 zakończyła się druga wojna samnicka między Rzymem i Samnitami
 Demetrios Poliorketes wycofał się z Rodos nie zdobywszy miasta

Urodzili się 
 Aśoka zwany Wielkim, najwybitniejszy przedstawiciel dynastii Maórjów